Kumai ist der Familienname folgender Personen:

 Kei Kumai (1930–2007), japanischer Regisseur
 Shun’ichi Kumai, japanischer Fußballspieler